Olaszország
Vigliano d’Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Vigliano Biellese, település Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében